Saved by Fire – cortometraggio del 1912 diretto da Sidney Webber Northcote
Saved by Fire – cortometraggio del 1912 diretto da Lem B. Parker